Cushamen (Chubut), een plaats in de Argentijnse provincie Chubut
Cushamen (departement), een departement van de Argentijnse provincie Chubut